Lista dei gradi dell'Armata Rossa utilizzati durante la seconda guerra mondiale.

Gradi dal 1940 al 1943

Colori delle armi

Gradi dal 1943 al 1945

Colori delle armi

Note

Voci correlate 
Armata Rossa
Gradi militari

Armata Rossa
Armata Rossa